Żuławki steht für:

 Żuławki, Ortschaft der Gmina Stegna, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1945: Fürstenwerder, Kreis Danzig, (Danzig-)Westpreußen
 Żuławki (Ostróda), Ortschaft der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen